Phú Vinh (doorverwijspagina)
Phú Vĩnh